Cornelis de Wael – pittore fiammingo
 Jan de Wael – pittore fiammingo
 Lucas de Wael – pittore fiammingo